Jean-Pierre ist ein französischer Doppelvorname, der sich aus den Namen Jean und Pierre zusammensetzt.

Namensträger

A 
 Jean-Pierre Abeille (1907–1981), französischer Verwaltungsbeamter
 Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788–1832), französischer Sinologe und Bibliothekar
 Jean-Pierre Abelin (* 1950), französischer Politiker
 Jean-Pierre Adams (1948–2021), französischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Aellen (* 1945), Schweizer Politiker (PSA)
 Jean-Pierre Aeschlimann (* 1935), Schweizer Dentist und Automobilrennfahrer
 Jean-Pierre Alibert (1820–1905), französischer Kaufmann, Pelzhändler und Mineraloge
 Jean-Pierre Aloïsi (1913–1971), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Widerstandskämpfer und Verfolgter des Nationalsozialismus
 Jean-Pierre Althaus (* 1949), Schweizer Schriftsteller, Schauspieler und Theaterleiter
 Jean-Pierre Amat (* 1962), französischer Sportschütze
 Jean-Pierre Andrevon (* 1937), französischer Science-Fiction-Autor, Maler und Sänger
 Jean-Pierre Aubin (* 1939), französischer Mathematiker
 Jean-Pierre Audy (* 1952), französischer Politiker
 Jean-Pierre Augereau (1772–1836), französischer General der Infanterie und der Kavallerie
 Jean-Pierre Augert (1946–1976), französischer Skirennläufer
 Jean-Pierre Aumer (1774/76–1833), französischer Tänzer und Choreograf
 Jean-Pierre Aumont (1911–2001), französischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Jean-Pierre Azéma (* 1937), französischer Historiker

B 
 Jean-Pierre Bachasson de Montalivet (1766–1823), französischer Staatsmann
 Jean-Pierre Bacri (1951–2021), französischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Jean-Pierre Baillod (1771–1853), französischer Général de division
 Jean-Pierre Bansard (* 1940), französischer Geschäftsmann
 Jean-Pierre Baptiste, von 1991 bis 1994 Kommandeur einer Einheit der haitianischen Todesschwadron FRAPH
 Jean-Pierre Barbier (* 1960), französischer Politiker
 Jean-Pierre Barda (* 1965), schwedischer Sänger
 Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824–1873), französischer Gärtner und Landschaftsarchitekt
 Jean-Pierre Bassène (* 1951), senegalesischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Kolda
 Jean-Pierre Batut (* 1954), französischer Geistlicher und Bischof von Blois
 Jean-Pierre de Beaulieu (1725–1819), österreichischer Feldzeugmeister
 Jean-Pierre Bekolo (* 1966), kamerunischer Filmregisseur
 Jean-Pierre Bel (* 1951), französischer Politiker (PS)
 Jean-Pierre Beltoise (1937–2015), französischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Jean-Pierre Bemba (* 1962), kongolesischer Politiker und Unternehmer
 Jean-Pierre Berger (1929–2018), Schweizer Politiker (SVP)
 Jean-Pierre Bergier (1685–1743), Schweizer Geistlicher
 Jean-Pierre Berlingen (1940–2018), französischer Dirigent
 Jean-Pierre Bernard (1933–2017), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Bertrand (* 1992), französischer Leichtathlet
 Jean-Pierre Bertrand (1937–2016), französischer Maler und Installationskünstler
 Jean-Pierre Bionda (1928–2003), Schweizer Jazzpianist
 Jean-Pierre Bisson (1944–1995), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Blackburn PC (* 1948), Politiker der Konservativen Partei Kanadas
 Jean-Pierre Blais (* 1949), kanadischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Baie-Comeau
 Jean-Pierre Blanchard (1753–1809), französischer Ballonfahrer
 Jean-Pierre Blaser (1923–2019), Schweizer Physiker und Hochschullehrer
 Jean-Pierre Boccardo (1942–2019), französischer Sprinter
 Jean-Pierre Bohard (* 1969), französischer Nordischer Kombinierer
 Jean-Pierre Bonny (* 1931), Schweizer Politiker (FDP)
 Jean-Pierre Bosser (* 1959), französischer Général d’armée
 Jean-Pierre Bouchard (* 1955), französischer Schauspieler und Kriminologe
 Jean-Pierre de Bougainville (1722–1763), französischer Althistoriker, ständiger Sekretär der AIB und Mitglied der Académie française
 Jean-Pierre Boulard (* 1942), französischer Radsportler und nationaler Meister im Radsport
 Jean-Pierre Bourguignon (* 1947), französischer Mathematiker
 Jean-Pierre Boyer (1776–1850), haitianischer Politiker und Präsident der Republik Haiti (1818–43)
 Jean-Pierre Boyer (1827–1896), französischer Erzbischof und Kardinal der Römischen Kirche
 Jean-Pierre Boyer-Bazelais (1833–1883), haitianischer Politiker
 Jean-Pierre Brisset (1837–1919), französischer Schriftsteller, Erfinder und Linguist
 Jean-Pierre Brits (* 1991), südafrikanischer Squashspieler
 Jean-Pierre Brucato (1944–1998), französischer Fußballspieler und -trainer
 Jean-Pierre Brun (* 1955), französischer Archäologe
 Jean-Pierre Büchler (1908–1993), luxemburgischer Politiker (CSV)

C 
 Jean-Pierre Cabestan (* 1955), französischer Politikwissenschaftler und Sinologe sowie Hochschullehrer
 Jean-Pierre Campredon (1916–2006), französischer Diplomat, zuletzt im Rang eines Botschafters
 Jean-Pierre Camus (1584–1652), französischer römisch-katholischer Bischof und Schriftsteller des Barock
 Jean-Pierre Carayon (1943–2018), französischer Fußballspieler und -trainer
 Jean-Pierre Cargol (* 1957), französischer Musiker, Gitarrist und Schauspieler
 Jean-Pierre Cassel (1932–2007), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Castaldi (* 1944), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Catoul (1963–2001), belgischer Jazzgeiger
 Jean-Pierre Guillaume Catteau-Calleville (1759–1819), deutsch-französischer Historiker und Geograf
 Jean-Pierre Cattenoz (* 1945), französischer Geistlicher und em. römisch-katholischer Erzbischof von Avignon
 Jean-Pierre Changeux (* 1936), Professor für molekulare Neurobiologie
 Jean-Pierre de Casamajor de Charritte (1658–1723), französischer Seeoffizier und Kolonialadministrator
 Jean-Pierre Cherid (1940–1984), französischer Terrorist in der OAS
 Jean-Pierre Napoléon Eugène Chevandier de Valdrôme (1810–1878), französischer Unternehmer und Politiker
 Jean-Pierre Chevènement (* 1939), französischer Politiker (PS, MDC, MRC)
 Jean-Pierre Cluysenaar (1811–1880), niederländisch-belgischer Architekt des Eklektizismus
 Jean-Pierre Como (* 1963), französischer Jazz-Pianist
 Jean-Pierre Cornu (* 1949), Schweizer Theater- und Filmschauspieler
 Jean-Pierre Cortot (1787–1843), französischer Bildhauer
 Jean-Pierre Cot (* 1937), französischer Professor für Völkerrecht
 Jean-Pierre Côté PC, OC (1926–2002), kanadischer Politiker
 Jean-Pierre Cottanceau SSCC (* 1953), französischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Papeete
 Jean-Pierre Courtois, französischer Kirchenmaler
 Jean-Pierre de Crousaz (1663–1750), Schweizer Philosoph

D 
 Jean-Pierre Danel (* 1968), französischer Blues- und Rock-Gitarrist sowie Musikproduzent
 Jean-Pierre Danguillaume (* 1946), französischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Dantan (1800–1869), französischer Bildhauer und Karikaturist
 Jean-Pierre Danthine (* 1950), belgisch-schweizerischer Ökonom
 Jean-Pierre Darchen (* 1940), französischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Dardenne (* 1951), belgischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Jean-Pierre Darras (1927–1999), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Darroussin (* 1953), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Dautel (1917–2000), französischer Dirigent und Komponist
 Jean-Pierre Davidts (* 1950), kanadischer Kinderbuchautor, Übersetzer und Biologe
 Jean-Pierre Daviet, französischer Neuzeit- und Wirtschaftshistoriker und Professor für Zeitgeschichte
 Jean-Pierre Delville (* 1951), römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Lüttich
 Jean-Pierre Demailly (1957–2022), französischer Mathematiker
 Jean-Pierre Desthuilliers (1939–2013), französischer Schriftsteller und Dichter
 Jean-Pierre Destrumelle (1941–2002), französischer Fußballspieler und -trainer
 Jean-Pierre Dick (* 1965), französischer Hochseesegler und professioneller Skipper
 Jean-Pierre Dikongué-Pipa (* 1940), kamerunischer Regisseur, Autor und Schauspieler
 Jean-Pierre Dionnet (* 1947), französischer Comic-Szenarist
 Jean-Pierre Dorléac (* 1943), französischer Kostümbildner
 Jean-Pierre Doumerc (1767–1847), französischer Kavalleriegeneral
 Jean-Pierre Drouet (* 1935), französischer Perkussionist und Komponist
 Jean-Pierre Droz (1746–1823), Schweizer Medailleur
 Jean-Pierre Ducos (* 1934), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Dumont (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean-Pierre Duport (1741–1818), französischer Cellist und Komponist
 Jean-Pierre Dupoux (* 1991), brasilianisch-französischer Handballspieler
 Jean-Pierre Dupuy (* 1941), französischer Ingenieur, Epistemologe und Philosoph
 Jean-Pierre Dürig (* 1958), Schweizer Architekt

E 
 Jean-Pierre Eckmann (* 1944), Schweizer Mathematischer Physiker und Mathematiker
 Jean-Pierre Egger (* 1943), Schweizer Leichtathlet
 Jean-Pierre Elkabbach (* 1937), französischer Journalist
 Jean-Pierre Escalettes (* 1935), französischer Fußballfunktionär
 Jean-Pierre Eychenne (* <1969), Maskenbildner

F 
 Jean-Pierre Victor Faliès (1849–1901), französischer Maler
 Jean-Pierre Faye (* 1925), französischer Schriftsteller, Philosoph und Literaturhistoriker
 Jean-Pierre Claris de Florian (1755–1794), französischer Dichter
 Jean-Pierre Fontenay (* 1957), französischer Rallye-Raid-Fahrer
 Jean-Pierre Fourcade (* 1929), französischer Politiker (RI, UDF, UMP)
 Jean-Pierre François (* 1965), französischer Fußballspieler und Schlagersänger
 Jean-Pierre Frantzen (1890–1957), luxemburgischer Turner
 Jean-Pierre Freillon-Poncein (1655–1720), französischer Komponist und Oboist des Barock

G 
 Jean-Pierre Gaban (* 1937), belgischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Jean-Pierre Gallati (* 1966), Schweizer Politiker (SVP) und Rechtsanwalt
 Jean-Pierre Gauthier (1765–1821), französischer Général de brigade in den Koalitionskriegen
 Jean-Pierre Genet (1940–2005), französischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Gibrat (* 1954), französischer Comiczeichner und -autor
 Jean-Pierre Giroud (* 1938), französischer Bauingenieur (Geotechnik)
 Jean-Pierre Giudicelli (* 1943), französischer Pentathlet
 Jean-Pierre de Glutz (* 1946), Schweizer Bankier
 Jean-Pierre Gontard (* 1941), französischer Diplomat
 Jean-Pierre Gorges (* 1953), französischer Politiker (Les Républicains)
 Jean-Pierre Goudeau (* 1933), französischer Sprinter
 Jean-Pierre Gourmelen (* 1934), französischer Comicautor
 Jean-Pierre Goyer PC QC (1932–2011), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker (Liberale Partei)
 Jean-Pierre Graber (* 1946), Schweizer Politiker (SVP)
 Jean-Pierre Grallet OFM (* 1941), französischer Ordensgeistlicher und em. römisch-katholischer Erzbischof von Straßburg
 Jean-Pierre Grès (* 1949), französischer Sprinter
 Jean-Pierre Grin-Hofmann (* 1947), Schweizer Politiker (SVP) und Mitglied des Nationalrates
 Jean-Pierre Guignon (1702–1774), Violinist und Komponist italienischer Herkunft
 Jean-Pierre Guillebaud (1805–1888), Schweizer Architekt
 Jean-Pierre Guingané (1947–2011), Literaturwissenschaftler, Theaterregisseur und -schauspieler sowie Autor aus Burkina Faso
 Jean-Pierre Gury (1801–1866), französischer katholischer Moraltheologe

H 
 Jean-Pierre Hagnauer (1913–1986), französischer Eishockeyspieler
 Jean-Pierre Haigneré (* 1948), französischer Astronaut
 Jean-Pierre Hanrioud (* 1936), französischer Automobilrennfahrer
 Jean-Pierre Hansen (* 1957), französischer Judoka
 Jean-Pierre Héritier (* 1953), Schweizer Bogenschütze
 Jean-Pierre Hoby (* 1945), Schweizer Soziologe, Politikwissenschaftler, Jurist und Kulturmanager
 Jean-Pierre Hocké (1938–2021), Schweizer Diplomat und Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
 Jean-Pierre Houël (1735–1813), französischer Kunstmaler, Kupferstecher und Zeichner
 Jean-Pierre Hubert (1941–2006), französischer Schriftsteller
 Jean-Pierre Hurteau (1924–2009), kanadischer Sänger (Bass)

I 
 Jean-Pierre Imbrohoris (1943–1993), französischer Journalist, Radioproduzent und Autor

J 
 Jean-Pierre Jabouille (1942–2023), französischer Automobilrennfahrer
 Jean-Pierre Jarier (* 1946), französischer Automobilrennfahrer
 Jean-Pierre Jaussaud (1937–2021), Automobilrennfahrer
 Jean-Pierre Jeunet (* 1953), französischer Drehbuchautor und Regisseur
 Jean-Pierre Jouyet (* 1954), französischer Regierungsbeamter und Diplomat

K 
 Jean-Pierre Kahane (1926–2017), französischer Mathematiker
 Jean-Pierre Kalfon (* 1938), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre de Keyser (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Jean-Pierre Khazem (* 1968), französischer Fotograf, Regisseur für Werbefilme und Performancekünstler
 Jean-Pierre Koepp (1934–2010), luxemburgischer Geschäftsmann und Politiker
 Jean-Pierre Kohut-Svelko (* 1946), französischer Szenenbildner
 Jean-Pierre Kruth (* 1952), belgischer Ingenieur (3D-Druck)
 Jean-Pierre Kuhn (1903–1984), luxemburgischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Kutwa (* 1945), ivorischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Abidjan
 Jean-Pierre Kwambamba Masi (* 1960), kongolesischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Kenge

L 
 Jean-Pierre Labesse (* 1943), französischer Mathematiker
 Jean-Pierre Lacroix (* 1960), französischer Diplomat
 Jean-Pierre Lamboray (1882–1962), luxemburgischer Zeichner und Grafiker
 Jean-Pierre Lamy (1945–1970), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Le Roy (* 1953), Schweizer Schauspieler und Kulturmanager
 Jean-Pierre Lebouder (* 1944), von 1980 bis 1981 Premierminister der Zentralafrikanischen Republik
 Jean-Pierre Lecaudey (* 1962), französischer Organist
 Jean-Pierre Lecocq (1947–1992), belgischer Molekularbiologe und Unternehmer
 Jean-Pierre Leguay (* 1939), französischer Komponist und Organist
 Jean-Pierre Leloir (1931–2010), französischer Fotograf
 Jean-Pierre Lemaire (* 1948), französischer Lyriker und Autor
 Jean-Pierre Lesguillon (1799–1873), französischer Dichter, Romanschriftsteller, Dramatiker und Librettist
 Jean-Pierre Leutwyler (* 1973), Schweizer Politiker (Freie Wähler Aargau)
 Jean-Pierre Lola Kisanga (1969–2020), kongolesischer Politiker
 Jean-Pierre Luminet (* 1951), französischer Astronom, Astrophysiker und Schriftsteller

M 
 Jean-Pierre Maggi (* 1944), französischer Politiker
 Jean-Pierre Malo (* 1951), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Maradan (* 1954), Schweizer Fussballspieler
 Jean-Pierre Maransin (1770–1828), französischer General
 Jean-Pierre Marielle (1932–2019), französischer Schauspieler
 Jean-Pierre Martinet (1944–1993), französischer Regisseur, Schriftsteller und Kritiker
 Jean-Pierre Mas (* 1948), französischer Jazzpianist und Komponist von Filmmusiken
 Jean-Pierre Maurin (1822–1894), französischer klassischer Violinist und Musikpädagoge
 Jean-Pierre Mazery (* 1942), Ehren- und Devotions-Großkreuz-Bailli in Obedienz des Malteserordens
 Jean-Pierre Melville (1917–1973), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jean-Pierre de Mesmes (1516–1578), französischer Astronom, Italianist, Grammatiker und Übersetzer
 Jean-Pierre Milelli (* 1960), Islamismus-Experte am Institut d’études politiques de Paris
 Jean-Pierre Mocky (1933–2019), französischer Filmregisseur und Schauspieler
 Jean-Pierre Monnier (1921–1997), französischsprachiger Schweizer Schriftsteller
 Jean-Pierre Monseré (1948–1971), belgischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Morel (* 1943), französischer Jazzmusiker und Bandleader des traditionellen Jazz
 Jean-Pierre Moueix (1913–2003), Gründer des Weinhandelsunternehmens Établissements Jean-Pierre Moueix
 Jean-Pierre Moulin (* 1922), Schweizer Journalist, Schriftsteller und Bühnenautor
 Jean-Pierre Mourer (1897–1947), französischer Politiker und Abgeordneter in der Chambre des députés
 Jean-Pierre Moussaron (1938–2012), französischer Hochschullehrer und Autor
 Jean-Pierre Muller (1910–1948), luxemburgischer Radrennfahrer und nationaler Meister im Radsport
 Jean-Pierre Müller OSB (1904–1979), luxemburgischer Philosophiehistoriker
 Jean-Pierre Munch (1926–1996), französischer Radrennfahrer

N 
 Jean-Pierre Nadir (* 1965), französischer Geschäftsmann und Gründer des Metasearch-Reiseportals Easyvoyage
 Jean-Pierre Nicéron (1685–1738), französischer Lexikograf und Übersetzer
 Jean-Pierre Nicolas (* 1945), französischer Rallyefahrer und Teamchef des Peugeot-Rallyeteams
 Jean-Pierre Nsame (* 1993), kamerunisch-französischer Fußballspieler

O 
 Jean-Pierre Olivier (1939–2020), belgischer Altphilologe und Mykenologe

P 
 Jean-Pierre Palm (* 1953), Politiker aus Burkina Faso
 Jean-Pierre Papin (* 1963), französischer Fußballspieler und -trainer
 Jean-Pierre Papon (1734–1803), französischer Historiker und Provenzalist
 Jean-Pierre Pedrazzini (1927–1956), französisch-schweizerischer Reportagefotograf
 Jean-Pierre Pellegrin (* 1961), Schweizer Winzer des Weingutes Domaine Grand’Cour
 Jean-Pierre Pelletier (* 1952), kanadischer Mediziner
 Jean-Pierre Perraudin (1767–1858), Naturbeobachter in den Walliser Bergen und Wegbereiter zur Theorie der Vergletscherung
 Jean-Pierre Petit (* 1937), französischer Astrophysiker und populärwissenschaftlicher Autor
 Jean-Pierre Pincemin (1944–2005), französischer Maler und Bildhauer
 Jean-Pierre Ploué (* 1962), französischer Automobildesigner
 Jean-Pierre Ponnelle (1932–1988), Regisseur des Musiktheaters (Opernregisseur) und Bühnen- und Kostümbildner
 Jean-Pierre Posca (1952–2010), französischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Pradervand (1908–1996), Schweizer Politiker (FDP)
 Jean-Pierre Protzen (1934–2021), Schweizer Architekturhistoriker und Designtheoretiker
 Jean-Pierre Pujol (1941–2017), französischer Politiker (PS)

R 
 Jean-Pierre Raffarin (* 1948), französischer Politiker (UDF, DL, UMP, Les Républicains)
 Jean-Pierre Ramel (1768–1815), General der Revolution und des Ersten Kaiserreichs
 Jean-Pierre Ramis (* 1943), französischer Mathematiker
 Jean-Pierre Rampal (1922–2000), französischer Flötist und Hochschullehrer
 Jean-Pierre Rassam (1941–1985), französischer Filmproduzent syrischer Abstammung
 Jean-Pierre Renouard (1922–2014), politischer Häftling und Überlebender von Konzentrationslagern
 Jean-Pierre Ricard (* 1944), französischer Geistlicher und emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Bordeaux
 Jean-Pierre Richard (1922–2019), französischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Jean-Pierre Rives (* 1952), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Pierre Rivière (1929–1995), französischer Komponist
 Jean-Pierre Rochat (* 1953), französischsprachiger Schweizer Schriftsteller und Landwirt
 Jean-Pierre Roth (* 1946), Schweizer Ökonom
 Jean-Pierre Rouget (* 1941), französischer Rallye- und Rundstreckenrennfahrer
 Jean-Pierre Rousselot (1846–1924), französischer Geistlicher und Forscher
 Jean-Pierre Roy (* 1963), haitianischer Skirennläufer

S 
 Jean-Pierre Saint-Ours (1752–1809), Genfer Historienmaler
 Jean-Pierre Sasson (1918–1986), französischer Jazzgitarrist
 Jean-Pierre Sauvage (* 1944), französischer Chemiker
 Jean-Pierre Sauvaire (* 1948), französischer Kameramann
 Jean-Pierre Schlunegger (1925–1964), französischsprachiger Schweizer Schriftsteller
 Jean-Pierre Schmitz (1932–2017), luxemburgischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Schumacher OCSO (1924–2021), französischer Ordensgeistlicher und Trappistenmönch
 Jean-Pierre Seguin (1935–2007), französischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Jean-Pierre Serre (* 1926), französischer Mathematiker
 Jean-Pierre Siggen (* 1962), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Jean-Pierre Sinapi (* 1949), französischer Filmregisseur
 Jean-Pierre Soisson (* 1934), französischer Politiker (RI, UDF, UMP)
 Jean-Pierre Sola (1791–1881), sardischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Nizza
 Jean-Pierre Solié (1755–1812), französischer Cellist, Opernsänger und Komponist
 Jean-Pierre Soulier (1915–2003), französischer Hämatologe
 Jean-Pierre Staelens (1945–1999), französischer Basketballspieler
 Jean-Pierre Staelens (* 1955), belgischer Volleyball-Trainer und ehem. Nationalspieler
 Jean-Pierre Stock (1900–1950), französischer Ruderer
 Jean-Pierre Sydler (1921–1988), Schweizer Mathematiker und Bibliothekar

T 
 Jean-Pierre Tafunga Mbayo SDB (1942–2021), kongolesischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Lubumbashi
 Jean-Pierre Tahan (1813–1892), französischer Kunsttischler
 Jean-Pierre Talbot (* 1943), belgischer Schauspieler
 Jean-Pierre Tcheutchoua (* 1980), kamerunischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Thiollet (* 1956), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jean-Pierre Thommes (1890–1963), luxemburgischer Kunstturner
 Jean-Pierre Tignol (* 1954), belgischer Mathematiker
 Jean-Pierre Timbaud (1904–1941), Metallarbeiter und Sekretär der CGT
 Jean-Pierre Tizon (1920–2012), französischer Mediziner und Politiker

U 
 Jean-Pierre Urkia MEP (1918–2011), französischer Ordensgeistlicher und Missionar

V 
 Jean-Pierre Vallotton (* 1955), Schweizer Schriftsteller, Schauspieler, Literaturkritiker und Übersetzer
 Jean-Pierre Van Rossem (1945–2018), belgischer Wissenschaftler, Politiker, Sponsor und Schriftsteller
 Jean-Pierre Vaucher (1763–1841), Schweizer Theologe und Botaniker
 Jean-Pierre Vernant (1914–2007), französischer Altphilologe, Religions- und Kulturhistoriker und Anthropologe
 Jean-Pierre Vibert (1777–1866), französischer Rosenzüchter
 Jean-Pierre Vidal (* 1977), französischer Skirennläufer
 Jean-Pierre Vielfaure (1930–2015), französischer Maler
 Jean-Pierre Vigier (1920–2004), französischer Physiker, Résistancekämpfer und politischer Aktivist
 Jean-Pierre Vigier (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean-Pierre Vincent (1942–2020), französischer Theaterregisseur und -leiter
 Jean-Pierre Voiret (* 1936), französischer Naturwissenschaftler und Sinologe
 Jean-Pierre Vuillemin (* 1967), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Metz

W 
 Jean-Pierre Wallez (* 1939), französischer Geiger, Musikpädagoge und Dirigent
 Jean-Pierre Warner (1924–2005), britischer Jurist und Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof
 Jean-Pierre Warnier (* 1939), französischer Ethnologe und Hochschullehrer
 Jean-Pierre Weisgerber (1905–1994), luxemburgischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Wilhelm (1912–1968), deutscher Galerist, Kunstvermittler, Kunstkritiker, Übersetzer und Herausgeber französischer Literatur
 Jean-Pierre Wils (* 1957), belgischer Hochschullehrer, Philosoph, Medizinethiker und gelernter Theologe
 Jean-Pierre Wimille (1908–1949), französischer Automobilrennfahrer
 Jean-Pierre Wintenberger (1954–2019), französischer Mathematiker

Z 
 Jean-Pierre Zola (1916–1979), österreichisch-ungarisch-französischer Schauspieler
 Jean-Pierre van Zyl (* 1975), südafrikanischer Bahnradsportler und Radsportfunktionär

Familienname 
 Karine Jean-Pierre (* 1977), französisch-US-amerikanische Politikerin und Pressesprecherin des Weißen Hauses
 Marie-Josephe Jean-Pierre (* 1975), mauritische Badmintonspielerin

Männlicher Vorname
Französischer Personenname
Doppelname (Vorname)